Alàs (Alàs i Cerc), població del municipi d'Alàs i Cerc de la comarca de l'Alt Urgell
 Alàs i Cerc, municipi de la comarca de l'Alt Urgell
 Alàs (Dordonya), municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Anna Alàs i Jové (Terrassa, Vallès Occidental, 1980), mezzosoprano catalana